Makian est, en Indonésie :
 L'île de Makian dans la province des Moluques du Nord ;
 Le makian occidental, une langue parlée, comme son nom l'indique, dans l'ouest de cette île ;
 Le makian oriental, une langue parlée dans l'est de cette île.